Сва́нберг () — шведская фамилия. Известные носители:

 Сванберг, Ингвар (1953) — шведский этнолог
 Сванберг, Йёнс (1771—1851) — шведский математик и астроном.
 Сванберг, Ларс Фредерик (1805—1878) — шведский химик и минералог, профессор Упсальского университета.
 Сванберг, Маттиас (род. 1999) — шведский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Сванберг, Рогер (род. 1943) — шведский кёрлингист.
 Сванберг, Юхан (1881—1957) — шведский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.